La següent és una llista de les 30 ciutats més poblades d'Albània, segons els càlculs de 2012.

En negreta estan marcades les capitals de districte.

Referències 

Albania